Il singolare del torneo di tennis Trofeo Manta Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thiago Alves che ha battuto in finale Brian Dabul 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Thiago Alves (Campione)
 Wayne Odesnik (secondo turno)
 Ivo Klec (primo turno)
 Gō Soeda (semifinali)

 Jacob Adaktusson (quarti di finale)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Assente
 Eric Nunez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Trofeo Manta Open 2006